Федоров Петро Дмитрович — український науковець
 Федоров Петро Євгенович — радянський актор театру і кіно
 Федоров Петро Миколайович — український астроном
 Федоров Петро Петрович — російський актор